Tilletiariaceae är en familj av svampar. Tilletiariaceae ingår i ordningen Georgefischeriales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Tilletiariaceae